Vrijwaring van vrees, een van de rechten van de mens
Freedom from Fear (Norman Rockwell), een schilderij van Norman Rockwell uit 1943
Freedom from Fear (Aung San Suu Kyi), een boek van Aung San Suu Kyi uit 1991
Freedom From Fear: The American People in Depression and War, 1929–1945, een boek van David M. Kennedy uit 1999